«Колдовство́» () — американский хоррор режиссёра   Роба Спера. Первый фильм из самой длинной серии  фильмов ужасов. Премьера фильма в Великобритании состоялась в ноябре 1988 года, в США 2 марта 1989 и в Германии в октябре 1989. Фильм был выпущен на VHS в 1988 году, и переиздан 15 октября 1997 года на DVD. Также известен под названиями «Ведьма и Колдун» (Witch and Warlock) и Зеркало тьмы (Mirror of Darkness). В 1989 году вышел сиквел Колдовство 2: Искусительница. 

В России фильм выходил в переводе о озвучке Алексея Толмачёва под назанием Колдовство и Павла Прямостанова под названием Чёрная Магия.

Сюжет 
Когда Грейс Черчилль рожает ребёнка, в её голове вспыхивают тревожные видения, показывающие, как на столбе сжигают двух колдунов. Позже стало известно, что эти два человека - Джон и Элизабет Стоквелл, которые были сожжены в 1687 году. Видения, кажется, прекращаются после рождения её ребёнка, которому она даёт имя Уильям. Ситуация ухудшается, когда она, её муж и ребёнок временно переезжают в жуткий старый дом её свекрови. Именно здесь видения начинают возвращаться, и вокруг неё начинают происходить всевозможные жуткие события, включая священника, повесившегося на их заднем дворе. Грейс обнаруживает, что колдуны, которых она видела сгоревшими на костре, - это её муж и свекровь, и они утверждают, что Уильям - их. Когда они пытаются убить Грейс в сатанинском ритуале, её спасает немой дворецкий, позволяя Грейс спасти Уильяма.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы критиков.

Веб-сайт The A.V. Club, публикующий обзоры фильмов, назвал фильм плагиатом «Ребёнка Розмари», но также лучшим из всей серии фильмов.

Джон Стэнли в своей книге «Creature Feature. Berkley Boulevard» дал фильму две из пяти звезд

По состоянию на март 2019 года, фильм имеет рейтинг 13 % на Rotten Tomatoes.

Занимает 17 место в рейтинге лучших фильмов о колдовстве 80-х годов по версии сайта Flickchart.

В рецензии от «Кино по Углом» сказано, что «Динамикой или каким-либо активным действием фильм не радует, всё чересчур спокойно, медленно и непонятно».

В ролях 
 Анат Тополь (В титрах Анат Топль-Барзилай) — Грэйс Черчилль
 Гари Слоун — Джон Стоктон/ Джон Стоквел
 Мэри Шелли — Элизабет Скоттон/ Элизабет Стоквел 
  — Линда
 Александр Кирквуд — Пастырь
 Лии Кисман — Эллсворт
  — Уильям
 Чарлз Грант — Доктор Адлер
  — горожанин

Производство 
Фильм снимался в Резиденции Томаса В. Филлипса - 2215S. Гарвардский бульвар, Лос-Анджелес, Калифорния, США, там-же проходили съёмки фильмов Хэллоуин 2007 и Люди под лестницей.

В фильме снималась Анат Тополь - дочь актёра Хаима Тополя.

Саундтреком фильма занимались компании  IDRA MUSIC Srl и Sound One Corporation.

Технические данные 
 Формат изображения — PAL (4:3) 
 Плёнка — 35 мм (Eastman Kodak)
 Звук — Стерео

Ошибки при производстве 
 На обеденном столе, звук не синхронизирован с актёрами и использованием столового серебра.
 Когда священник приезжает в особняк на нём серый костюм.Сразу после его видения с огнём его костюм изменился на чёрный.
 В начальных титрах слово "original" пишется "origional".

Съёмочная группа 
 Боб Иви — Постановщик трюков
 Тони Миллер — Монтажёр

Релиз 
Слоганом фильма был - Спустя 300 лет они вернулись (англ. After 300 years they are back).

Фильм  выпускался на VHS компанией в 1988 году, а на DVD 15 октября 1997 года. 

Дистрибуцией фильма в США занимались Academy Entertainment (VHS) и Simitar Entertainment (DVD).

В других странах 
Премьера во Франции состоялась в мае 1989 года.

В Великобритании Castle Home Video (VHS). 

В Канаде Film Circuit (VHS) в 1990 году. 

В Западной Германии Splendid Film (VHS). 

В Мексике фильм вышел под названием Сатанинский обряд (Rito satánico) в 1989 году, дистрибуцией занималась компания Video Bruguera.

Рейтинг 
В США фильм получил рейтинг MPAA - R. В Великобритании 18 и В Западной Германии 16 (Вырезаны некоторые сцены).

Серия фильмов 
 Колдовство (1988)
 Колдовство 2: Искусительница (1989)
 Колдовство 3: Поцелуй смерти (1991)
 Колдовство 4: Девственное сердце (1992)
 Колдовство 5: Танец с Дьяволом (1993)
 Колдовство 6: Любовница Дьявола (1994)
 Колдовство 7: Час расплаты (1995)
 Колдовство 8: Призрак Салема (1996)
 Колдовство 9: Горькая плоть (1997)
 Колдовство 10: Повелительница (1998)
 Колдовство 11: Сёстры по крови (2000)
 Колдовство 12: В логове змея (2002)
 Колдовство 13: Кровь Избранных / 13-ая жертва (2008)

Трилогия 
После 8-летнего перерыва серия возобнавляется тремя фильмами, выпущенными и снятыми одновременно. В первых двух фильмах трилогии Спаннер исследует культ ведьм. Действие 16-го фильма происходит в «реальном» мире и объясняет всю серию фильмов, а также пересмотр главных ролей - сложный сюжет о сатанинском заговоре по захвату мира.
 Колдовство 14: Ангел Смерти (2016)
 Колдовство 15: Кровь Розы (2016)
 Колдовство 16: Голливудский ковен (2016)

См. также 
 Ребёнок Розмари
 Перемотай это!

Примечания

Ссылки 
BIG NAMES LOOK FOR BRIGHT LIGHTS IN VIDEOLAND
Рецензия на фильм от сайта Classic Horrors
Резензия на фильм от сайта - Кино под углом
Witchcraft (1988) wideo
Фильм на сайте Troma Entertainment
Фильм на сайте MUBI
The Best Witchcraft Movies of the 1980s 

Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы Роба Спера
Фильмы США 1988 года
Фильмы о ведьмах
Фильмы ужасов США
Мистические фильмы США
Фильмы о реинкарнации
Фильмы ужасов на религиозную тему
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях